

Toponyme

 Travers, localité suisse de la commune de Val-de-Travers, dans le canton de Neuchâtel.
 Travers, hameau de la province canadienne de l'Alberta.
 Le Travers, rivière de Nouvelle-Zélande.
 Travers, cratère sur la planète Mercure.

Patronyme

 Étienne Jacques Travers de Jever (1765-1827), général franco-hollandais ;
 Julien Travers (1802-1888), journaliste, critique et homme de lettres français ;
 Émile Travers (1840-1913), son fils, archéologue et paléographe français ;
 Francis Travers (1862-1952), officier dans la marine de guerre britannique ;
 Morris William Travers (1872-1961), chimiste anglais ;
 Henry Travers (1874-1965), acteur britannique ;
 Twyber Travers (1877-1945), joueur gallois de rugby ;
 Robert Travers Herford, essayiste britannique ;
 Richard Travers (1885-1935), acteur et réalisateur canadien ;
 Ben Travers (1886-1980), dramaturge et scénariste britannique ;
 Jerome Travers (1887-1951), golfeur amateur ;
 Mary Travers dite La Bolduc (1894-1941), chanteuse canadienne ;
 Pamela L. Travers (1899-1996), auteur d'une série de livres sur Mary Poppins ;
 Susan Travers (1909-2003), personnalité britannique et unique femme de la Légion étrangère ;
 Bunner Travers (1913-1998), joueur gallois de rugby ;
 Linden Travers (1913-2001), actrice anglaise ;
 Bill Travers (1922-1994), acteur anglais ;
 Mary Travers (1936-2009), chanteuse américaine, membre du groupe Peter, Paul and Mary ;
 Laurent Travers (1968-), joueur et entraineur de rugby à XV français ;
 Hugo Travers (1997-), vidéaste Web et journaliste français.

Gastronomie
Bord des dernières côtes, dont :
 Travers de porc : côtes de porc cuisinées par les Américains sous le terme de spare ribs ou laquées après avoir marinées dans la sauce soja dans la cuisine chinoise.

Voir aussi